БКП — аббревиатура, может означать:

 Болгарская коммунистическая партия
 Бразильская коммунистическая партия
 Бухарская коммунистическая партия
 Большое красное пятно
 Бисквитно-кремовая продукция